Roséwijn, een drank
 Roséchampagne, een mousserende drank